Детска Евровизия 2008 () e шестото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст от 10 до 15 години.

История 
Провежда се на 22 ноември 2008 г. в Лимасол Кипър, в спортен център „Спирос Киприану“. Водещи на събитието са Алекс Майкъл и София Параскева.

Победител става грузинската група „Бзикеби“ с тяхната песен „Bzz..“ със 154 точки. Това е първата победа за Грузия в детския песенен конкурс. На второ място е Украйна със 135 точки, на трето място е Литва със 103 точки, на четвърто място е Малта със 100 точки, а на пето място е Северна Македония с 93 точки. Страната-домакин Кипър е на 10-о място с 46 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2008
Кипърска музика
История на Кипър
Лимасол
2008 година в Европа